

Sigle 
Parti radical de gauche – Partito Radicale di Sinistra, partito politico francese
Piano Regolatore Generale – strumento che regola l'attività edificatoria in un territorio comunale
People's Revolutionary Government – governo socialista di Grenada dal 1979 al 1983

Codici 
PRG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Ruzyne di Praga (Repubblica Ceca)
prg – codice ISO 639-3 della lingua prussiana

Mineralogia 
Prg – abbreviazione di pargasite

Note